Jacksonville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jacksonville Township (Iowa)
 Jacksonville Township (North Carolina)